

События 
 Собор 879—880 годов — открытие Четвёртого Константинопольского собора.
 Альфонсо III разбил мусульманские войска у Польворарии-Вальдеморы.
 Восстание ренегата Умара ибн Хафсуна против эмира. Неистовый шторм разрушает практически весь флот в устье Гвадалквивира, который был послан в Атлантический океан, чтобы атаковать берега Галисии и Астурии. Новая кампания эмира против Верхней Границы.

Русь
 Умер Рюрик и передал княжение своё Олегу — родичу своему, отдав ему на руки сына Игоря, ибо был тот ещё очень мал.

Родились 
 Карл III Простоватый

Скончались 
 10 апреля — Людовик II Косноязычный (или Заика'), французский король (877—879), сын Карла II Лысого.
 Рюрик — правитель Северо-Западной Руси, новгородский князь и родоначальник русской династии Рюриковичей.

См. также

Примечания